EBS може означати:

  — Освітня широкосмугова служба, телевізійна служба США
 Educational Broadcasting System — Система освітнього мовлення, Південна Корея
 EBS 1, південнокорейський телеканал
  — Система екстреного мовлення, колишня система оповіщення США
 , телевізійна інформаційна служба ЄС

 Edinburgh Business School — Единбурзька бізнес-школа університету Геріот-Ватт

 Egged Bus Services, ізраїльська автобусна компанія, що працює в Нідерландах